Força, een single van Nelly Furtado
 Forca, een synoniem van Kempnyia, een geslacht van steenvliegen